Werfel har flere betydninger:
 Alma Werfel
 Franz Werfel – Østrisk forfatter (1890 – 1945)
 Holger Werfel Scheuermann – dansk ortopædkirurg og røntgenlæge (1877 – 1960)
 Johan Werfel – dansk forfatter (1764 – 1831)